Янгфельдт () — шведская фамилия.

Известные носители:
 Янгфельдт, Бенгт (род. 1948) — шведский литературовед-русист, переводчик и издатель, супруг Е. С. Янгфельдт.
  (род. 1976) — шведская актриса и певица.
 Янгфельдт, Елена Самуиловна (род. 1948) — шведская певица, актриса, телеведущая, супруга Б. Янгфельдта.